KDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skardu (Pakistan)